Miejscowości w USA:
 Elkton – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Todd
 Elkton – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Cecil
 Elkton – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
 Elkton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
 Elkton – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Douglas
 Elkton – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings
 Elkton – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Giles
 Elkton – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Rockingham
Gminy w USA:
 Elkton (ang. Elkton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay
 Elkton (ang. Elkton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings